Les villes de Lettonie sont des entités territoriales qui portent le nom officiellement de ville. Elles sont ainsi en 2010 au nombre de 76. Le tableau ci-dessous énumère toutes les villes de Lettonie avec les données des recensements de 1989, de 2000 et de 2010. En 2022, les 7 premières villes du pays ont le statut particulier de la ville capitale ( valstspilsētas pašvaldība).

Villes de Lettonie 

La liste des 76 villes de Lettonie est la suivante:

Galerie

Annexes

Sources

Liens externes 

 Central Statistical Bureau Central des Statistiques
 City Population

Articles connexes 
 Divisions administratives de la Lettonie

Références 

Lettonie
Ville